Triodia est un nom :
 Triodia, le genre d'insecte,  de la famille des hépialidés
 Triodia, le genre végétal, de la famille des poacées